Col termine Alsvinnmál si indicano due differenti componimenti di Snorri Sturluson riguardanti la mitologia norrena:
l'Alvíssmál, nella raccolta dell'Edda poetica;
il Kálfsvísa, nella raccolta dell'Edda in prosa (in questo caso il termine Alsvinnmál è usato erroneamente).